Пай — часть:

 Пай — часть, доля участия в товариществе, акционерном обществе.
 Инвестиционный пай — именная ценная бумага.
 Па́йщик — физическое или юридическое лицо, имеющее право стать участником совместного проекта, обычно ПИФа, после внесения определённой суммы финансовых или материальных средств (пая).
 Пай — устаревший химический термин, один из предшественников валентности.
 Пай — традиционный английский пирог, подаваемый к пятичасовому чаепитию.

Топонимы

Населённые пункты 
 Пай — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия.
 Пай — город на севере Таиланда в провинции Мэхонгсон.

Реки 
 Пай — река на северо-западе Таиланда и на востоке Мьянмы.
 Пай (приток Ивины) — река в России.
 Пай (приток Терманта) — река в Российской Федерации.

Железная дорога 
Пай — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 327,2 км линии Санкт-Петербург — Мурманск.

Фамилия 
 Пай, Генри Джеймс (1744—1813) — поэт-лауреат Великобритании.
 Пай Нам Себ (1908—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Пинки Пай, персонаж мультсериала «Дружба — это чудо».

Другое

Примечания